Alain Boureau, historien français ;
 André Boureau (1917-1999), peintre, sculpteur et poète français ;
 André-François Boureau-Deslandes(1690-1757), scientifique et écrivain français ;
 Colette Collomb-Boureau, américaniste française ;
 Édouard Boureau (1913-1999), paléobotaniste français ;
 François Boureau (1947-2005), médecin français ;
 Léon Henri Bourreau (1877-1963), général de brigade français ;
 Tristan Boureau, phytopathologiste français.